20-й Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2012 года — прошел с 30 января по 5 февраля 2012 года в посёлке Обухово Московской области.

Чемпионом стала команда «Зоркий» (Московская область), выступавшая под названием «Сборная Московской области». Подмосковные хоккеистки прервали гегемонию иркутского ДЮСШ «Рекорд», удерживавшего звание чемпиона в течение 12 сезонов подряд. Иркутянки привезли на турнир молодёжный состав, так как основные игроки были задействованы в подготовке сборной России к Чемпионату мира.

Регламент соревнований 
Четыре команды в течение недели провели двухкруговой турнир, победитель которого определялся по наибольшему числу очков.

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Турнирная таблица 

Лучшие игроки по линиям
 Вратарь:  Валентина Казакова («Родина»)
 Защитник:  Елена Викулова (ДЮСШ «Рекорд»)
 Полузащитник:  Ольга Богданова («Зоркий»)
 Нападающий:  Виктория Яковлева («Уралочка-СДЮСШОР-18»)

Индивидуальные призы
 Лучший игрок:  Валентина Казакова («Родина»)
 Лучший снайпер:  Евгения Жандарова («Зоркий»)

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2012

2012
2012 год в хоккее с мячом
Спортивные соревнования в Обухово